John Lloyd puede referirse:

John Lloyd Stephens, escritor y diplomático estadounidense;
John Lloyd, tenista británico.